Juan Gisbert e Ilie Năstase hanno battuto in finale Arthur Ashe e Roscoe Tanner 6–3, 6–4.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno
 Tom Gorman /  Stan Smith (semifinale)
 Tom Okker /  Marty Riessen (semifinale)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (finale)
 Juan Gisbert /  Ilie Năstase (campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Paris Open 1973